Carl Lund kan henvise til flere personer:

 Carl Lund (maler) – dansk maler.
 Carl Lund (fabrikant) – grundlægger af Carl Lunds Fabrikker.